Zygmunt Wrześniowski (1891–), major kawalerii Wojska Polskiego, muzealnik
 Zygmunt Wrześniowski (1905–1984), autor publikacji w dziedzinie turystyki, infrastruktury